Vitovnica steht für:

 Vitovnica (Dorf), Dorf in der Opština Petrovac na Mlavi, Okrug Braničevo, Serbien
 Vitovnica (Fluss), Fluss in Ostserbien
 Kloster Vitovnica, serbisch-orthodoxes Kloster in der Opština Petrovac na Mlavi, Okrug Braničevo, Serbien